

Biografia

Formazione e carriera 
A 16 anni è stato borsista Intercultura e ha trascorso un anno negli Stati Uniti, vivendo in una famiglia americana e conseguendo il diploma di High School.

Si è laureato in Economia Politica alla Sapienza di Roma e al Collegio dei Cavalieri del Lavoro di Roma. È stato borsista Jona e ha conseguito il Master Business Administration e Finanza alla Columbia University. Ha inoltre completato programmi in leadership e public policies presso Harvard Kennedy School, presso Jackson Institute for Global Affairs di Yale University e presso Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapore.

Ha lavorato per 20 anni in Investment Banking, prima a New York per JP Morgan e poi a Milano per Mediobanca. È membro del Global Agenda Council on Banking and Capital Markets.

Dal 2011 è responsabile del progetto di ricerca Italy 2030 alla John F. Kennedy School of Government dell'Università di Harvard  e Senior Research Fellow in politica economica. È visiting fellow alla School of Advanced International Studies dell'Università Johns Hopkins a Washington D.C..

Attualmente insegna Monetary and Financial Economics e International Economics alla LUISS Guido Carli, è Professor of Practice alla LUISS Business School, insegna periodicamente ad ASP-Alta Scuola Politecnica (top 1% degli studenti dei Politecnici di Milano e Torino) ed è non resident fellow dello IAI-Istituto Affari Internazionali.

Nel 2010 è stato nominato Young Global Leader del World Economic Forum di Davos. Nel 2011 è stato eletto presidente di Intercultura, partner italiano di American Field Service. Nel 2013 è stato eletto nel Board of Trustees di American Filed Service International. È membro del Consiglio di Amministrazione di Centro Studi Americani, nel Comitato Scientifico di Fondazione Unipolis, nel Comitato Guida di  WelfareIndexPMI(iniziative di Generali e Confindustria), nel Comitato Consultivo di Confindustria Piccola Industria, nello Stakeholder Advisory Board di / Edison, in diversi Consigli di Amministrazione come consigliere indipendente.

È membro di vari think tank internazionali: Aspen Institute, Chatham House, IAI - Istituto Affari Internazionali, Young Leaders del Consiglio Italia-USA, The Economic Club of New York.

Pubblicazioni 
È autore del libro "Making the Global Economy Work for Everyone, Palgrave Macmillan

È autore del libro Fatti non foste a viver come robot pubblicat, UTET - Unione Tipografico-Editrice Torinese.

È autore del libro Terra e Buoi dei Paesi Tuoi pubblicato, UTET - Unione Tipografico-Editrice Torinese.

È autore del libro Sette Anni di Vacche Sobrie pubblicato, UTET - Unione Tipografico-Editrice Torinese.

È autore di Creating Economic Growth. Lessons for Europe, Palgrave Macmillan

Collabora con Il Sole 24 Ore dove tiene la rubrica Lettere da Cambridge, Massachusetts', con AffarInternazionali e con altri quotidiani, riviste e siti

Note

Voci correlate 
 John F. Kennedy School of Government - Economista e Docente
 UTET - Scrittore

Collegamenti esterni